Chindōgu (珍道具) è l'arte dell'inventare oggetti "utili ma inutilizzabili", inventata dal giapponese Kenji Kawakami.

Genesi 

Il Chindogu è in realtà un'arte creata nel 1980 da Kenji Kawakami, un ingegnere giapponese. Nonostante abbia depositato numerosi brevetti, Kenji Kawakami sostiene l'idea di inventare o innovare senza che ciò abbia una finalità commerciale o utilità. Egli denuncia il "consumismo" e "utilitarismo" onnipresente nel mondo moderno.

Un'associazione con oltre 10.000 membri in tutto il mondo sono: La ICS (international chindougu society)

Note 

Cultura del Giappone
Innovazione